In 1925/26 werd het vierde Noord-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

VfR 07 Harburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde. De club verloor in de eerste ronde van Altonaer FC 1893 VfL.

Bezirksliga

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie.de
 

Noord-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1925/26